
Molekulska formula -{C8H10O3}- se može odnositi na:

 Hidroksitirozol
 Metakrilni anhidrid
 Siringol